Араке́лов — прізвище вірменського походження. Видозмінена форма прізвища Аракелян.

 Аракелов Ашот Джангірович (1908—1970) — радянський футбольний арбітр Всесоюзної категорії, Заслужений тренер СРСР (1960).
 Аракелов Ашот Іванович (1914—19??) — радянський спецпризначенець, співробітник відділу контррозвідки НКО СРСР «СМЕРШ».